Saint-Antoine (België), een gehucht in Harre, deelgemeente van de Belgische gemeente Manhay
Saint-Antoine (Fribourg), een Zwitserse gemeente

Saint-Antoine (Cantal)
Saint-Antoine (Doubs)
Saint-Antoine (Gers)
Saint-Antoine (Gironde)

ook:
 Saint-Antoine-Cumond, Dordogne
 Saint-Antoine-d'Auberoche, Dordogne
 Saint-Antoine-de-Breuilh, Dordogne
 Saint-Antoine-de-Ficalba, Lot-et-Garonne
 Saint-Antoine-du-Queyret, Gironde
 Saint-Antoine-du-Rocher, Indre-et-Loire
 Saint-Antoine-l'Abbaye, Isère
 Saint-Antoine-la-Forêt, Seine-Maritime
 Saint-Antoine-sur-l'Isle, Gironde

Zie ook
Antonius van Egypte of Antonius van Padua, met wie meestal Sint Antonius bedoeld wordt